Messier 74 (M74) − galaktyka spiralna
 Tampella M74 − fińska armatohaubica
 M74 − amerykańska bomba zapalająca
 AN-M74 − amerykańska bomba dymna
 M74 − amerykańska mina przeciwpiechotna
 M74 − brytyjska autostrada